L.A. Confidential, romanzo di James Ellroy
L.A. Confidential, film del 1997 di Curtis Hanson
 L.A. Confidential, telefilm del 2003 diretto da Eric Lanuelle;
 L.A. Confidential, telefilm del 2019 diretto da Michael Dinner;